Шату́ра может означать:

 Шатура — город в Московской области России.
 Шатура — городской округ (муниципальное образование) в Московской области.
 Шатура — бывшее городское поселение (муниципальное образование) в Московской области.
 Шатура — станция Казанского направления Московской железной дороги.
 Шатура — село в Черниговской области Украины.
 «Шатура» — компания по производству мебели.
 Шатура — бывшая узкоколейная станция Шатурской УЖД.

См. также 
 Шатурторф (значения)